Brans steht für:

 Brans, eine ostfranzösische Gemeinde 

Brans ist der Familienname folgender Personen:

 Carl H. Brans (* 1935), US-amerikanischer Physiker
 Werner Brans (1929–2007), deutscher Pädagoge und Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Brans-Dicke-Theorie